Széchenyi (geslacht) - Hongaars geslacht
 Bertalan Széchényi - politicus
 Gyula Széchényi - politicus
 István Széchenyi - politicus
 László Széchenyi - diplomaat en zakenman
 Manó Széchényi - politicus